Un produit manufacturé est un bien ou objet résultant d'une activité humaine à partir de matières premières, dans l'objectif de remplir un besoin final matériel, indirectement vital, utile ou agréable pour l'homme, un groupe, une société, un individu...

Un produit manufacturé peut être un produit semi-fini ou un produit fini.

Par nature, il possède une valeur ajoutée et sa production a consommé de l'énergie et des matières premières prélevées sur des ressources naturelles plus ou moins renouvelables, et il a nécessité des ressources humaines.

Ce mode de production exclut parfois les outils. Des outils servant à produire peuvent eux-mêmes être des produits. Par exemple, des outils de découpe sont également des produits, ainsi que leurs composants. Cette définition même du produit est transformé par l'industrie.

Certifications 
Il peut faire l'objet d'évaluations environnementales de type calculs d'impacts sur les ressources ou l'environnement de type empreinte écologique, empreinte carbone, responsabilité sociale de l'entreprise, étiquette énergie, étiquette carbone, écocertification, écosociocertification qui peut le cas échéant justifier une écotaxe. Une démarche globale d'analyse d'un produit est l'ACV ou Analyse du cycle de vie.

Classement 
On peut classer des produits selon : 
 leurs sources (artisanaux, industriels), 
 origine et familles, par exemple les produits pétroliers, produits chimiques, métallurgiques, textiles,
 leur durée de vie (produits périssables, jetables),
 leur niveau de sécurité (produits dangereux, toxiques, inflammables). Voir à ce sujet étiquettes de danger.

Histoire 
Les données archéologiques disponibles laissent penser que les premiers objets manufacturés ont été des vêtements et des armes de chasse. Les premiers objets produits en séries sont des poteries, des silex (pierres taillées) et des bijoux.

Avec la densification de la population, la fabrication des objets devient une activité économique essentielle : l'artisanat, ne cesse de se diversifier et devient l'objet d'un commerce se développant sans cesse.

Au , avec la Révolution industrielle, la machine permet la fabrication en série : un objet peut désormais être fabriqué en un très grand nombre d'exemplaires, exactement identiques. Ce procédé fait le succès du capitalisme et consacre le phénomène de la marchandisation, ce qui n'est pas sans provoquer d'importantes transformations des mentalités.

L'activité artistique témoigne de cette mutation : en 1917, à New York, le Français Marcel Duchamp introduit un objet manufacturé (un urinoir en porcelaine) dans une exposition d'art. L'ayant baptisé Fontaine, il parvient à ce qu'il soit considéré comme un objet d'art. Il baptise ready-made ce procédé.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Artisanat
 Commerce
 Filière intégrée
 Industrie
 Manufacture
 Ready-made
 Troc

Artisanat
Industrie